

Веллмен — місто, штат Айова
 Веллмен — місто, штат Техас